Vanessa Silva puede referirse a:

 Vanessa Silva, piragüista venezolana.
 Vanessa Silva, actriz venezolana.